Gare de Leval (Nord), gare ferroviaire de la commune française de Leval dans le département du Nord.
 Gare de Leval (Hainaut) gare ferroviaire du village belge de Leval-Trahegnies, qui appartient à l'entité de Binche, dans la province de Hainaut